Mid-Season Invitational 2016 — 2-й розыгрыш международного турнира по компьютерной игре League of Legends для чемпионов весенних сплитов основных региональных лиг, а также победителя International Wildcard Invitational 2016.

MSI 2016 начался 4 мая «Bo1»-матчами группового этапа и закончился 15 мая финальной серией до пяти игр, в которой коллектив «SK Telecom T1» из южнокорейского региона одержал победу над «Counter Logic Gaming» из Северной Америки со счётом 3:0.

Изменения в формате 
В отличие 1-го розыгрыша, который состоялся в США в мае 2015 года, в рамках турнира проводилось в 2 раза больше игр группового этапа, по результатам которых четвёрка лучших команд проходя в плей-офф, зарабатывала место в 1-м пуле жеребьёвки Чемпионата мира по League of Legends 2016 для 1-й команды своего региона по результатам летнего сплита профессиональных лиг.

Квалификация

Финалы весенних сплитов 
Прямые путёвки на чемпионат разыгрывались в основных лигах: Корейской, Европейской, Североамериканской, Китайской, а также в Мастер-серии с участием команд из Тайваня, Гонконга и Макао.

International Wildcard 

В период с 16 по 23 апреля 2016 года в Мексике, среди чемпионов региональных развивающихся лиг, в рамках соревнования International Wildcard Invitational 2016 определялся единственный представитель уайлд-кард регионов на данном турнире — им стал коллектив «SuperMassive eSports» из Турецкой лиги.
{| class="wikitable"
|+ Финал
|-
!Дата
!MSK
!width="290"|
!width="100"|Итог
!width="290"|
|-
|23.04.2016
|align="center"|20:00
|align="right"|Hard Random (Россия/Украина, LCL)|align="center"|1:3
|bgcolor="#bbeebb"|SuperMassive eSports (Турция, TCL)|}

 Групповой этап 
Игры групповой стадии турнира состоялись с 4 по 8 мая.

 Матчи 1-й день2-й день3-й день4-й день5-й день'''

Турнирная таблица

Плей-офф

Сетка

1/2 финала

Гранд-финал

Итоговое положение

См. также 
 IWCI 2016
 Чемпионат мира по League of Legends 2016

Ссылки

Примечания 

Спорт в Китае в 2016 году
Mid-Season Invitational
Киберспорт в Китае